Batalla de Campo Grande puede referirse a:
 Cerco de Campo Grande, durante la Guerra del Chaco.
 Batalla de Campo Grande o Acosta Ñu, durante la Guerra de la Triple Alianza.